Kaplinski ist der Familienname folgender Personen:

 Jaan Kaplinski (1941–2021), estnischer Schriftsteller, Lyriker, Übersetzer und Philosoph
 Lauris Kaplinski (* 1971), estnischer Softwareentwickler und Informatiker
 Matt Kaplinski (* vor 1970), US-amerikanischer Geologe
 Mosche Kaplinski (* 1957), israelischer General
 Shmuel Kaplinski (1914–2000), jüdischer Partisan in Litauen

Kaplinski bezeichnet des Weiteren:

 (29528) Kaplinski, Asteroid